Юрий Николаевич Фролов (18 июня 1932 года, хутор Вертячий, Городищенский район, Сталинградская область — 10 сентября 2011 года, Волгоград) — генеральный директор производственного объединения «Волгоградское» по птицеводству, гор. Волгоград. Герой Социалистического Труда (1990).

Указом № УП — 1003 Президента СССР Михаила Сергеевич Горбачёва «О присвоении звания Героя Социалистического Труда тов. Фролову Ю. Н.» от 12 ноября 1990 года «за большой личный вклад в увеличение производства продукции птицеводства на основе применения интенсивных технологий и передовых методов организации труда» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Волгоградской областной Думы I созыва.

 Сочинения
Бройлеры на потоке : [Птицефабрика им. 62-й армии] / Ю. Н. Фролов; [Лит. запись В. С. Лосева]. — Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1982. — 64 с. : ил.; 20 см. — (БПО Б-чка передового опыта).

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Знак Почёта

Примечания

Ссылки 
  В Городище почтили память директора знаменитой птицефабрики
 Фролов Юрий Николаевич

Депутаты Волгоградской областной думы I созыва